Серге́й Ви́кторович Кули́нич (; 9 января 1995; Малая Токмачка, Ореховский район, Запорожская область, Украина) — украинский футболист, защитник

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник ДЮСШ ФК «Металлург» (Запорожье), первый тренер — Александр Павлович Рудыка. По словам этого специалиста, ребята 1995 года рождения считались в «Металлурге» не слишком удачным набором. Тем не менее из этого года Сергей Кулинич, Артур Кузнецов, Никита Татарков и Эдуард Соболь вызывались в сборную Украины U-20, а Тимофей Шеремета — в молодёжную.

После завершения обучения Кулинич был зачислен в юношескую команду запорожцев, где дебютировал 5 сентября 2012 в поединке с симферопольской «Таврией». С сезона 2013/14 годов футболист был уже основным исполнителем в молодёжной команде. В следующем сезоне 1 марта 2015 года дебютировал в украинской Премьер-лиге. Футболист провёл на поле все 90 минут встречи с «Говерлой». Через неделю сыграл 45 минут матча с донецкими одноклубниками. В перерыве был заменён на Нурудина Орелеси. 26 декабря 2015 года стало известно, что Сергей покинул «Металлург» и занимается поисками новой команды, а 18 января 2016 года было сообщено, что футболист находится на просмотре в клубе «Минск», с которым в итоге подписал контракт на 2 года.

В августе 2020 года был представлен в качестве игрока МФК «Николаев». В составе «корабелов» в первой лиге дебютировал 5 сентября 2020 года в игре против «Кристалла».

Карьера в сборной 
Своей игрой Кулинич привлёк к себе внимание тренера юношеской сборной Украины (U-20) Александра Петракова, команда которого в это время готовилась к поездке на Чемпионат мира 2015 среди молодёжных команд. Футболист прошёл с «жёлто-синими» сборы в Турции, но в Новую Зеландию на сам чемпионат не поехал.

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Минск»
Игроки ФК «Олимпик» Донецк
Игроки ФК «Спартак» Суботица
Игроки ФК «Металлург» Запорожье (2017)
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область